Bob e Mike Bryan erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti nei quarti di finale da Florin Mergea e Horia Tecău.

In finale Ivan Dodig e Marcelo Melo hanno sconfitto Jamie Murray e Bruno Soares con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (finale)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (campioni)
  Rohan Bopanna /  Jean-Julien Rojer (secondo turno)

 Florin Mergea /  Horia Tecău (semifinale)
 Daniel Nestor /  Vasek Pospisil (semifinale)
 Raven Klaasen /  Rajeev Ram (quarti di finale)
 Henri Kontinen /  John Peers (quarti di finale)

Wildcard 

  Félix Auger-Aliassime /  Denis Shapovalov (primo turno)

 Philip Bester /  Adil Shamasdin (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Rogers Cup 2016
ATP World Tour 2016